Danilo I van Montenegro (1675-1735), prins-bisschop (vladika) van Montenegro
 Danilo II van Montenegro (1826-1860), of Danilo I, eerste wereldlijk vorst van Montenegro